British Lion () — сольный студийный альбом британского бас-гитариста Стива Харриса, основателя и бессменного участника легендарной группы Iron Maiden, вышел 24 сентября 2012 года на английском лейбле EMI.

Об альбоме 
19 июля 2012 в интернет попала информация о том, что музыкант выпустит на лейбле EMI первый сольный альбом. По словам Стива Харриса он работал над альбомом несколько лет в перерывах между гастролями Iron Maiden.Также стало известно, что микшированием альбома занимался Кевин Ширли.
 Согласно пресс-релизу альбома, размещенному на сайте Iron Maiden и на официальном сайте альбома: «Этот дебютный альбом — альбом с ревущими красками и большой палитрой звуков; задумчивые, меланхоличные песни, пронизанные праведным возмущением и многословные тяжелые песни. Благодаря микшированию Кевина Ширли — (чей список записей включает альбомы Iron Maiden, а также Led Zeppelin, Journey,Rush и д.р.) — он может раздробить ваши зубы.
 7 сентября 2012 журнал Kerrang! выпустил превью на альбом, и присвоил ему рейтинг 4/5,что по классификации журнала значит «Бриллиантовый альбом».
 13 сентября на официальном сайте проекта появились ещё две рецензии на альбом. По мнению журнала Classic Rock, это — «один милый альбом», а журнал Metal Hammer назвал релиз состоящим из «большого сердца и свирепого триумфа!».
 С 21 сентября, за 3 дня до выхода альбома, на официальном сайте проекта появилась возможность прослушать все песни с релиза.

О названии 
Название альбома Стив Харрис объясняет так: «Я всегда гордился тем, что я британец. Я никогда не видел причин, почему я не должен им быть. Это значительная часть меня. Это не просто размахивание флагом, это ни в коем случае не политическое заявление. Это как болеть за свою футбольную команду. Это просто создает определенные яркие образы, которые нашли воплощение в звуке.».

Список композиций

В записи принимали участие 
Помимо Харриса, записавшего партии баса, в записи диска приняли участие следующие музыканты:

 Ричард Тэйлор — вокал
 Дэвид Хоукинс — гитара и клавишные
 Грэхэм Лесли — гитара
 Симон Доусон — ударные (треки № 2,4,9)
 Иэн Робертс — ударные (треки № 5,6,8)
 Ричард Кук — ударные (треки № 1,3,7)

 Продюсирование 

 Кевин Ширли — микширование
 Мастеринг — Эд Эмсли

Примечания 

Альбомы хеви-метала
Хард-рок-альбомы